Günter Krajewski – schermidore tedesco
 Julia Krajewski – cavallerizza tedesca
 Konrad Krajewski – cardinale e arcivescovo cattolico polacco
 Marek Krajewski – scrittore e filologo classico polacco